Glinica ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Glinica (Fluss), Fluss in Bosnien und Herzegowina

Ortschaften in Polen:
 Glinica (Miechów) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Miechów
 Glinica (Jordanów Śląski) (Gleinitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Jordanów Śląski
 Glinica (Żukowice) (Bansau) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Żukowice
 Glinica (Ciasna) (Glinitz) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Ciasna